Alan Thompson – calciatore inglese
 Alan Thompson – canoista neozelandese